Аналитик-ТС — российская компания. Полное наименование — ООО "Аналитик ТелекомСистемы". Специализируется на разработке и производстве под торговой маркой PROMODEM промышленных GSM / NB-IoT логгеров для учета воды, а также GSM, ZigBee и Wi-Fi модемов для беспроводной автоматизации.

Под торговой маркой AnCom компания выпускает анализаторы и тестеры для проверки систем проводной связи, в том числе телефонных каналов, каналов ТЧ и xDSL, а также линий ВЧ-связи по ЛЭП.

Продукция 
Оборудование компании ООО "Аналитик-ТС" используется на предприятиях связи, промышленного комплекса, транспорта, электроэнергетики, коммунального хозяйства, силовых структур, водоснабжения и нефтедобычи. Структура бизнеса компании ООО "Аналитик-ТС" включает следующие направления.

Средства измерений связи 

Анализаторы и тестеры для проверки систем проводной связи:

 ВЧ связь по ЛЭП, PLC – контроль каналов, трактов, оборудования присоединения и кабелей связи, оборудования цифровой и аналоговой ВЧ связи (включая ВЧ посты РЗ и ПА) ;
 Сеть ТфОП – контроль качества каналов и потерь вызовов;
 Каналы ТЧ – измерение, паспортизация и имитация;
IP-телефония – контроль устойчивого функционирования сети в т.ч. на основе оценки качества передачи речи;
 xDSL – определение годности кабелей к созданию сетей доступа на основе технологий ADSL, ADSL2, ADSL2+, HDSL, SHDSL;
 Кабели связи – контроль продукции кабельных заводов, а также поиск и устранение неисправностей на телефонных сетях;
 Цифровые каналы и тракты – измерение потоков E1;
 РЗА и ПА, МЭК 61850 – контроль функционирования и настройка оборудования Цифровых подстанций;
 Вольтамперфазометр - для настройки и контроля фазочувствительных схем РЗА и ПА на предприятиях электрических сетей.

NB-IoT/3G/GPRS Логгеры 
GSM / NB-IoT логгеры PROMODEM предназначены для сбора, контроля, хранения и передачи архивов, накопленных с расходомеров, датчиков давления, температуры и уровня. Архивы отправляются в диспетчерский центр по расписанию через сотовый интернет. Серверное программное обеспечение PROMODEM WebLogger на основе принятых архивов измерений формирует графические и табличные отчеты в WEB-интерфейсе. При возникновении аварийных событий, мгновенно формируются аварийные SMS-сообщения. 

 Логгеры для промышленности - учет и контроль в реперных точках параметров (расход, давление, температура, влажность, уровень) воды, газа, нефти: на магистральных трубопроводах, в водохранилищах, реках, скважинах, затапливаемых камерах, колодцах;
 Логгеры для ЖКХ - подомовой (вводной) учет расхода воды, тепла, газа, давления, температуры;
 Логгеры для поквартирного учета - поквартирный учет расхода воды, тепла, газа.

Логгеры PROMODEM предназначены для работы в сложных условиях:

 Степень защиты IP65 и IP68 для работы во влажных и затапливаемых помещениях;
 Бесперебойная работа в температурном диапазоне -40…+70°C; 
 До 10 лет автономной работы от батареи на объектах без питания;
 Работа от сети 220 В со встроенным аккумулятором для работы на объектах с нестабильным питанием;
 Работа от встроенного аккумулятора с зарядкой от солнечной панели на объектах без питания.

Логгеры PROMODEM внесены в Государственный реестр средств измерений и имеют межповерочный интервал 5 лет.

GPRS, 3G, ZigBee и WiFi модемы для беспроводной автоматизации 
Промышленные модемы для систем промышленной автоматизации и диспетчеризации для организации надежного и безопасного прозрачного канала связи между стандартными интерфейсами контроллеров и приборов учета (RS-232С и RS-485) и программным обеспечением, реализованным в виде TCP-клиентов (в т.ч. SCADA) на диспетчерских пунктах сбора и обработки данных.

 Модемы PROMODEM GSM и 3G - для опроса географически распределенных объектов;
 Радиомодемы PROMODEM ZigBee - для опроса счетчиков и контроллеров на компактных объектах в пределах 1-2 км или одного здания. ZigBee модемы объединяются в персональную беспроводную радиосеть топологии MESH без роутеров и базовых станций, в которой каждый модем является автоматическим ретранслятором для соседних;
 Модемы PROMODEM WiFi - конвертеры RS-232С и RS-485 в Wi-Fi для беспроводного опроса счетчиков и контроллеров на объекте с WiFi покрытием.

Телефонные аналоговые проводные модемы 
Промышленные проводные модемы для дуплексной асинхронной передачи данных по 2-/4-проводным физическим линиям, коммутируемым и выделенным каналам, образованным различными системами связи, в стандартном и ограниченном тональном частотном диапазоне. Позволяют опрашивать различные контроллеры и приборы учета (RS-232С и RS-485) по проводным каналам связи.

Контроллеры управления освещением 

 Контроллер LED PROMODEM WiFi - подключаемый к светильнику модуль для плавного управления яркостью по протоколу Modbus TCP в сети WiFi.

Деятельность 

 Разработка и производство анализаторов и тестеров для проверки систем проводной связи;
 Разработка и производство промышленных GSM / NB-IoT логгеров для промышленного, ЖКХ или поквартирного учета расхода, температуры и давления воды;
 Разработка и производство промышленных GSM, ZigBee и Wi-Fi модемов для беспроводной автоматизации;
 Написание учебной литературы, методов и методик измерений в системах проводной связи; 
 Доработка серийных изделий под требования заказчика;
 Контрактная разработка оборудования по индивидуальным техническим заданиям;
 Контрактная разработка решений на базе оборудования ООО "Аналитик-ТС" или продукции сторонних производителей. 
 Контрактное производство оборудования заказчика на производственных мощностях ООО "Аналитик-ТС".

Примечания

Ссылки 

Производители телекоммуникационного оборудования России